Подгорица је главни и највећи град Црне Горе.

Подгорица се такође може односити и на:
 Главни град Подгорица
 Подгорица (трг), древни трг на месту данашње Подгорице
 Аеродром Подгорица, аеродром на територији главног града Подгорице

Насеља:
 Насеља у Словенији:
 Подгорица (Севница), насеље у општини Севница 
 Подгорица (Добрепоље), насеље у општини Добрепоље

 или:
 Подгорица при Печах, насеље у општини Моравче
 Подгорица при Шмарју, насеље у општини Гросупље
 Подгорица при Подтабору, насеље у општини Гросупље

 Насеље у Бугарској:
 Подгорица (Трговиште), насеље у општини Трговиште

 Насеље у Србији:
 Подгорица, старо име за Подгорце, насеље у општини Витина

Види још 
 Подгорач, насеље и седиште истоимене општине у Осјечко-барањској жупанији, Хрватска
 Општина Подгорач, општина у Осјечко-барањској жупанији, Хрватска
 Подгорац (вишезначна одредница)
 Подгорци (вишезначна одредница)
 Подгорце, насеље у општини Витина, Србија